Marcus Claudius Marcellus was een veel voorkomende naam in de gens Claudia.
Marcus Claudius Marcellus I, Romeins generaal, 5 x consul.
 Marcus Claudius Marcellus (consul in 196 v.Chr.), censor in 189 v.Chr.
Marcus Claudius Marcellus (consul in 166 v.Chr.), consul in 166, 155 en 152 v.Chr.
Marcus Claudius Marcellus (consul in 51 v.Chr.), tegenstander van Julius Caesar
Marcus Claudius Marcellus III, neef en schoonzoon van keizer Augustus